Bowden (Canada), town in Alberta
 Bowden (motorfiets)
 Bowdenkabel